Джей-лига 1999 Дивизион 2 — 1-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1999

Ссылки
RSSSF 

Япония
1999
Спорт в Японии в 1999 году